Sacré-Cœur oder Sacre Coeur u. Ä. (frz. für „heiliges Herz“) steht für:
 Sacré-Cœur de Montmartre, Basilika in Paris

 Gesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu (Sacré-Cœur), katholischer Schwestern
 Sacré-Cœur (Québec), Gemeinde in La Haute-Côte-Nord (Côte-Nord) in Québec (Kanada)

Siehe auch:

 Heiliges Herz, zu Sprachvarianten